Az M24 jelentheti a következőket:

 Messier 24, Tejút-folt a Nyilas csillagképben
 M24, főút Ukrajnában
 M24 Chaffee, amerikai könnyű harckocsi a második világháború idején
 PZL M–24 Dromader Super, lengyel mezőgazdasági repülőgép